Alexander McLachlan peut désigner:

  (1818-1896), poète canadien ;
  (1872-1956), homme politique australien en Australie-Méridionale.